Chinees nieuwjaar
Lentefeest (vrijzinnig humanisme), een vrijzinnig feest.
Pasen, of de voorgangers ervan.
Noroez, Perzisch Nieuwjaar, erkend lentefeest.
Holi-Phagwa Hindoe lentefeest